El Distrito judicial de Ventanilla es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Distrito de Ventanilla que pertenece al Callao.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú